Bruderschaft steht für:

 Bruderschaft oder Schwesternschaft, eine Gemeinschaft, die gemeinsame Interessen verfolgt
 Bruderschaft in der ehemaligen Republik Venedig, siehe Scuole

 Bruderschaft (Film), dänisches Filmdrama von Nicolo Donato (2009)
 Die Bruderschaft, englisch The Brethren, US-amerikanischer Roman von John Grisham (2000)
 Bruderschaft (Band), ein US-amerikanisches Musikprojekt

Siehe auch:

 Brüderschaft trinken (vom Siezen zum Duzen)
 Blutsbrüderschaft (Schwurgemeinschaft)
 Brotherhood (Begriffsklärung)